Ribnica (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
Ribnica (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka
Ribnica (gemeente), een Sloveense gemeente
Ribnica (Velika Gorica), een plaats in Kroatië